Clodia Metelli (appelée également Clodia) : personnalité romaine du , sœur de Publius Clodius Pulcher et tante de Clodia Pulchra.
 Clodia Pulchra : personnalité romaine du , épouse de l’empereur Auguste.
 Clodia : genre de coléoptère, de la famille des Cerambycidae (capricornes).
Homonymie